Convento de Porta Coeli puede hacer referencia a:

 Convento de Porta Coeli de Valladolid, España.
 Cartuja de Porta Coeli de Serra, España.
 Convento de Santo Domingo de Porta Coeli de Sevilla, España.
 Convento de Santo Domingo de Porta Coeli de San Germán, Puerto Rico.
 Convento de Porta Coeli de Moravia, Chequia.